Guanarito peut désigner :

Toponymes

Guanarito : l'une des quatorze municipalités de l'État de Portuguesa ;
 Guanarito : ville et chef-lieu de la municipalité de Guanarito dans l'État de Portuguesa ;
 Capitale Guanarito : l'une des trois divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Guanarito dans l'État de Portuguesa.

Voir aussi 
 Virus de Guanarito, responsable de la fièvre hémorragique vénézuélienne.

Homonymie de toponyme